Иммануэ́ль Само́йлович Марша́к (1917—1977) — советский физик и переводчик. Создатель новой отрасли физики — физика электрического разряда в газах.
И. С. Маршаку, в частности, принадлежит русский перевод романов Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и «Нортенгерское аббатство».

Биография 
Родился а в Петрограде, в семье поэта и переводчика С. Я. Маршака и Софьи Михайловны Маршак (урождённой Мильвидской). Окончил школу в 15 лет, и также, опережая сверстников, в возрасте 19 лет получил диплом ЛГУ, окончив физический факультет.

Сразу по окончании университета поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. С 1939 года работал в ЭНИН имени Г. М. Кржижановского АН СССР в Москве. В 1941—1945 годах служил в РККА, участвуя в создании новой военной техники.

С 1946 года возглавлял лабораторию при МЭЛЗ, занимавшуюся изучением газоразрядных импульсных источников света. С 1963 года — научный руководитель конструкторского бюро источников высокоинтенсивного света (КБ ИВИС) с опытным производством в Москве. Интеллектуальному прорыву, совершенному И. С. Маршаком после войны в области сильноточных электрических разрядов в газах, обязан своим появлением НИИ «Зенит». Именно благодаря ему в Зеленограде возник центр советской электроники.

Заложил основы работы разрядных импульсных и дуговых ксеноновых ламп, дав начало развитию этого класса источников света в СССР. Он преодолел традиционные взгляды на ход ВАХ и показал, что возможно существование дугового разряда с возрастающей ВАХ, при которой не требуется применение балластных устройств. К этому И. С. Маршак пришёл в результате исследований сильноточных разрядов, ограниченных стенками трубки. При этих условиях имеет место квазистационарный насыщенный разряд. Его основная заслуга состоит в том, что он не только теоретически установил возможность осуществления в инертных газах дугового самостабилизированного разряда в длинных трубках, но и нашёл технические решения для создания первых промышленных образцов безбалластных трубчатых ламп непрерывного горения с широким диапазоном мощностей от 6 до 20 кВт.

В 1963 году была издана книга «Импульсные источники света» под общей редакцией И. С. Маршака. Его статьи печатались в журналах и изданиях «Светотехника», «Журнал технической физики», «Успехи физических наук», «Успехи научной фотографии», «Сборник материалов по вакуумной технике», «Journal of society of Motion pictures and television engineers» и других.

Под руководством И. С. Маршака созданы импульсные лампы «Сириус», ксеноновые лампы «холодного» света. «Несомненно, что Иммануэль Самойлович Маршак, благодаря своей масштабной научной и производственной деятельности в области высокоинтенсивных источников света, должен быть отнесён к выдающимся представителям отечественной светотехники».

В последние годы жизни И. С. Маршаку практически запретили заниматься наукой, без чего он не представлял своего существования. Учёного лишили возможности возглавлять созданный им научно-исследовательский институт, подбирать в него кадры. Тогдашним руководителям советского военно-промышленного комплекса талантливый физик был уже без надобности.

Жил в Москве на Новопесчаной улице. Умер 27 июня 1977 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2)  В некрологе, написанном группой товарищей на смерть учёного, говорилось: «Иммануэль Самойлович Маршак обладал необыкновенной чуткостью и отзывчивостью, был всегда заботлив и внимателен к окружающим его людям…».

Семья 

 отец — Самуил Яковлевич Маршак (1887—1964), русский советский поэт, драматург, переводчик, литературный критик.
 мать — София Михайловна Маршак (Мильвидская) (1889—1953).
 сестра Натанаэль (родилась в 1914—1915 году в Англии), умерла во младенчестве.
 брат Яков (1925—1946), умер от туберкулёза.
 тётя — Лия Яковлевна Прейс (1901—1964), писательница, известная под литературным псевдонимом Елена Ильина.
 дядя — Илья Яковлевич Маршак (литературный псевдоним М. Ильин; 1896—1953), писатель, один из основателей советской научно-популярной литературы для детей.
 первая жена — Татьяна Алексеевна Сперанская.
 сын — Алексей Иммануэлевич Сперанский-Маршак (род. 11 декабря 1937), с 1989 года в Израиле.
 вторая жена — Мария Андреевна Маршак (урождённая Ляпунова, род. 1920).
 сын — Яков Иммануэлевич Маршак (род. 1946), врач-нарколог, основатель «Клиники Маршака», председатель фонда «Мир без наркотиков».
 сын — Александр Иммануэльевич Маршак, детский писатель.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1947) — за разработку нового метода воздушного фотографирования.

Переводы 
Сочинял музыку и стихи. С. Я. Маршак отзывался о сыне «Очень способный! Лауреат Лауреатович! Днём он физик, а по вечерам и по ночам — литератор». Перевёл на русский язык романы Джейн Остин. Первое издание его переводов в серии «Литературные памятники» предваряет статья переводчика. И. С. Маршак рассказывает о том, что поводом для написания перевода был список У. С. Моэма «10 лучших романов мировой литературы». Девять из них на тот момент были известны русским читателям, десятым был — «Гордость и предубеждение» английской писательницы Джейн Остин. Перевод первых глав романа был редактирован С. Я. Маршаком, он же подарил сыну веру в собственные силы. Автором перевода романа Дж. Остин «Нортенгерское аббатство» также является И. С. Маршак.

Память об отце 
Иммануэль Самойлович Маршак любил отца и был беззаветно ему предан, стремился окружить его максимальной заботой, вниманием, оказать ему необходимую помощь во всех его жизненных вопросах, прежде всего таких, как охрана его здоровья (Самуил Яковлевич Маршак часто болел, и эти болезни ложились тяжёлым грузом на его жизнь). Он доставал для отца недоступные лекарства и этим продлевал ему жизнь.

Уже после смерти отца в 1964 году Иммануэль Самойлович Маршак предпринял огромные усилия по сохранению и публикации творческого наследия поэта. Без его личных усилий, неустанного, целеустремленного труда было бы невозможно издание в конце 60-х — начале 70-х годов восьмитомного Собрания сочинений Самуила Яковлевича Маршака, многих отдельных публикаций его художественных переводов, лирических стихов, драматических произведений. Больших его усилий потребовало также приведение в необходимый порядок архива писателя.

Был ответственным секретарём Комиссии по литературному наследию С. Я. Маршака, занимался публикацией его работ. А проживая в их квартире на улице Чкаловской, стал и фактическим смотрителем мемориала поэта. Он сохранял в квартире всё в том виде, как при жизни отца.

Автор статьи «Мой мальчик, тебе эту песню дарю» в книге воспоминаний о С. Я. Маршаке «Я думал, я чувствовал, я жил».

Гейзер М. М. начинает свою книгу о С. Я. Маршаке словами «Я бесконечно благодарен Иммануэлю Самойловичу Маршаку — без его участия этой книги не было бы вообще или она была бы совсем иной».

В возрасте 54 лет И. С. Маршак был консультантом картины «Двенадцать месяцев» (1972). Именно благодаря его стараниям кинофильм увидела публика. Он приложил немало усилий, чтобы фильм, снятый по произведению его отца, вышел на экраны. Лиана Жвания — исполнительница роли королевы, была протеже И. С. Маршака.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище